Магдалена Френх (; родилась 15 декабря 1997 года в Лодзе, Польша) — польская теннисистка. Победительница одного турнира WTA 125K и пяти турниров ITF в одиночном разряде.

Биография 
Магдалена Френх с шести лет играет в теннис. Предпочитает как жесткие площадки, так и ковры. Она одержала победу на трёх одиночных и одном парном турнире ITF. В 2016 году принимала участие за сборную команду Польши в играх на Кубок Федерации.

Спортивная карьера 
На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде Лауре Зигемунд в трёх сетах, хотя выиграла первый сет.

Рейтинг на конец года

Примечание

Ссылки 
 
 

Теннисисты Польши